The Quiet Resistance () — третий студийный альбом нидерландской симфо-метал-группы Nemesea, выпущенный в ноябре 2011 года.

Список композиций

История выхода

Участники записи 
 Мэнда Офёйс — вокал
 Хенрик Ян Де Йонг — гитара
 Сонни Ондерватер — бас-гитара
 Франк Ван Дер Стар — ударные
 Лассе Делбрюгге — клавишные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 The Quiet Resistance на официальном сайте группы
 

Альбомы Nemesea
Альбомы Napalm Records